

Geografia

Niemcy 
 Oberegg – dzielnica gminy Altusried w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Oberallgäu

Szwajcaria 
 Oberegg – gmina w kantonie Appenzell Innerrhoden